For Better or for Worse – cortometraggio del 1913 prodotto dall'Eclair American
 For Better or for Worse – documentario per la televisione del 1993
 For Better or for Worse – film per la televisione del 2008
 For Better or for Worse – film del 2013